Karhakkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karhakkajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Karhakkajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (9,68 ha)
Karhakkajärvet, sjö i Kiruna kommun,  (4,44 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn